Der Toronto Waterfront Marathon ist ein Marathon, der seit 2000 in Toronto von der Runners Choice Promotions Ltd. veranstaltet wird und zu den schnellsten in Nordamerika gehört. Zum Programm gehört auch ein Halbmarathon, der bereits seit 1990 ausgetragen wird, und ein Fünf-Kilometer-Lauf.

Start und Ziel des Kurses befinden sich an der City Hall. Nach einer Schleife, die zum Hafen führt, geht es am Ufer des Ontariosees zunächst westwärts auf eine Wendepunktstrecke. Auf der Höhe des High Parks wird gewendet. Während die Halbmarathonläufer sich direkt vom Hafen zum Ziel begeben, geht es für die Marathonläufer in Richtung Osten weiter. Zunächst wird die künstlich aufgeschüttete Insel Leslie Street Spit angesteuert, danach erreicht man beim Ashbridge’s Bay Park den östlichsten Punkt der Strecke, von dem aus es direkt zurück zum Ziel geht.

Vier aktuelle Altersklassen-Weltrekorde wurden bei diesem Wettbewerb aufgestellt: 2003 stellte hier Fauja Singh, damals 92 Jahre alt, mit 5:40:04 h den Rekord in der Altersklasse M 90 auf, 2004 lief der damals 73-jährige Ed Whitlock mit 2:54:49 h Bestzeit für die Klasse M 70. Am 16. Oktober 2011 lief Singh als erster Hundertjähriger und somit ältester Mensch in Toronto einen Marathon und benötigte netto 8:11:05 Stunden (brutto 8:25:16 h). Ed Whitlock stellte im selben Rennen mit 3:15:54 einen Rekord für die Altersklasse M 80 auf.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:05:00 h, Philemon Rono Cherop (KEN), 2019
 Frauen: 2:22:16 h, Magdalyne Masai (KEN), 2019

Siegerliste

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Toronto Waterfront Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Toronto Waterfront Marathon auf www.marathonguide.com mit Läuferkommentaren

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Kanada
Waterfront Marathon
Erstveranstaltung 2000